Bohrstraße steht für

 Bohrstraße (Wismar)
 Bohrstraße (Werkzeugmaschinen) für Werkzeugmaschinen

Siehe auch
 Borstraße in  Radebeul